Lofting kan avse:

 Lofting (temperaturskikt) – en rökplyms utseende vid ett fall av luftens temperaturskiktning

Personer som heter Lofting
 Hugh Lofting (1886–1947), en brittisk författare